Пятигорское () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Пятигорское» со статусом сельского округа.  

 Код КАТО — 115465100.
 Код КАТО административной единицы — 115465000.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в 38 км на север от центра района города Державинск. 

Административно село граничит:

 на северо-востоке со селом Тасоткель,
 на востоке с Отрадным сельским округом,
 на юге со селом Пригородное,
 на западе с Костычевским сельским округом,
 на севере с Есильским районом.

Улицы 

 ул. Абая,
 ул. Алии Молдагуливой,
 ул. Джамбула Джабаева,
 ул. Женис,
 ул. Ибрая Алтынсарина,
 ул. Касыма Давлеталина,
 ул. Сакена Сейфулина,
 ул. Талгата Мусабаева.

Ближайшие населённые пункты 

 село Отрадное в 11 км на юге,
 село Кенское в 15 км на юге,
 сёла Двуречное Есильского района и Ушкарасу в 18 км на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 863 человек (из них русских 45%, украинцев 28%).

В 1999 году население села составляло 797 человек (381 мужчина и 416 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 551 человек (268 мужчин и 283 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района